NK Krško är en slovensk fotbollsklubb, som spelar i Matija Gubec staden i Krško.

Placering tidigare säsonger

Källor

Externa länkar
Officiell webbplats
Prvaliga
Soccerway

Fotbollsklubbar i Slovenien